I Rebels Motorcycle Club è un'organizzazione criminale australiana.

È il club motociclistico disallineato dall'associazione AMA nato ed operante in Australia più numeroso con 70 capitoli e oltre 2000 membri

Fu fondato da Clint Jacks a Brisbane nel 1969 ed in origine si chiamava "Confederates" ("Confederati"). Il loro simbolo è la Bandiera confederata con un teschio con cappuccio e la partch 1% al centro.

Il governo australiano e le forze dell'ordine considerano i Rebels una organizzazione criminale ma loro si ritengono più degli entusiasti di motociclette piuttosto che gangster.

Dal 2011 hanno tentato di creare un capitolo in Nuova Zelanda.

Attività criminali

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Organizzazioni criminali in Australia
Bande di motociclisti